Idaea ist:
 eine antike Sagengestalt; siehe  Idaea (Sagengestalt)
 eine Gattung der Schmetterlingsfamilie der Spanner; siehe Idaea (Gattung)